Грецію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли вісімдесят три спортсмени в сімнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 НОК Греції  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020